Atimastillas flavigula, "blekstrupig bulbyl", är en fågelart i familjen bulbyler inom ordningen tättingar. Den betraktas oftast som en del av gulstrupig grönbulbyl (Atimastillas flavicollis), men urskiljs sedan 2016 som egen art av Birdlife International och IUCN. Den kategoriseras av IUCN som livskraftig. 

Fågeln delas in i två underarter med följande utbredning: 
 flavigula – Angola till Demokratiska republiken Kongo, västra Uganda, västra Kenya, Zambia och nordvästra Tanzania
 soror – nordcentrala Kamerun till Gabon, Demokratiska republiken Kongo, Sydsudan och Etiopien

Noter

Kommentarer

Källor

Externa länkar 

Bulbyler
Atimastillas
Fåglar i etiopiska regionen
Endemiska fågelarter i Angola